Шампан (Champagne) може да се отнася за:

 Шампан, историческа територия във Франция
 Шампан-Ардени, регион във Франция
 Шампански език
 Шампан, община в Швейцария
 Първа битка при Шампан (декември 1914 – март 1915 г.)
 Втора битка при Шампан (септември–октомври 1915 г.)
 Трета битка при Шампан (април 1917 г.)

Вижте също 
 Шампанско, Шампанско вино
 Шампейн, град в щата Илинойс